

Sigle 
 After extra time – dopo tempi supplementari, nelle statistiche di alcuni sport
 Analisi emozionale del testo – metodologia di ricerca della psicologia clinica
 Associazione europea per la terminologia  – organizzazione professionale senza fini di lucro che intende favorire il plurilinguismo
 Azienda elettrica ticinese  – produttore e distributore di elettricità nel Cantone Ticino, Svizzera
 AET – farmaco stupefacente psichedelico e stimolante della classe triptamina

Codici 
 AET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Allakaket, Alaska (Stati Uniti d'America)